Мирне — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Мирне — селище, Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада (в минулому — П'ятихатський район)